Bitwa pod Mohylewem (1581)
 Bitwa pod Mohylewem (1620)
 Bitwa pod Mohylewem (1812)